Gettysburg – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Adams
 Gettysburg – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Potter
 Gettysburg – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Darke
 Gettysburg  (Gettysburg Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Graham
 Gettysburg – film z 1993 o bitwie pod Gettysburgiem